Cleantioides är ett släkte av kräftdjur. Cleantioides ingår i familjen Holognathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Cleantioides